Le Grand Prix moto du Qatar 2021 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  du Grand Prix moto du Qatar s'est déroulée du 26 au  sur le circuit international de Losail.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

2021
Sport au Qatar en 2021
Sport en mars 2021
Qatar